Dieser Artikel behandelt die rumänische  Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 1996.

Qualifikation 

|}

Spielergebnisse

Rumänisches Aufgebot

Spiele der rumänischen Mannschaft 

Rumänien
1996